Beyens (familie), adellijke familie in Brussel, afkomstig uit Nazareth
 Eugène Beyens, Belgisch minister van Buitenlandse Zaken
 Van Beyens, uitgestorven adellijke familie uit Noord- en Waals-Brabant
 Beyens (Spaanse familie), familie afkomstig uit Merksem bij Antwerpen
 Kristof Beyens, Belgische sprintatleet
 Luc Beyens, Belgisch voetballer

Beyens betekent zoon van Beyen. Zowel de naam Bayens als Beyens (beide in verschillende schrijfvormen) stammen af van Boidin of Boudin, ook Boudewijn. De naam komt veelvuldig voor in Brussel en in Vlaanderen, meer bepaald in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen.